Професор др Новак Милошевић, пуковник у пензији, рођен је 17. новембра 1937. године у Доњем Дрежњу, општина Невесиње, у Херцеговини. Основну школу завршио је 1953. године у Јаши Томићу, у Банату, а Пешадијску подофицирску школу 1956. године у Би- лећи. Дипломирао је 1961. године на Војној академи- ји Копнене војске у Београду. Током даљег усаврша- вања, 1973. године завршио је Вишу војну академију, а 1980. године школу народне одбране. Упоредо са школовањем и радом у Војсци Југославије, 1957. го- дине ванредно је завршио гимназију у Билећи, затим 1972. године Филозофски факултет на групи Социо- логија у Београду, а 1977. године постдипломске студије на Факултету поли- тичких наука у Београду. Научни степен доктора наука стекао је 1983. године у Центру високих војних школа Војске Југославије. За редовног професора универзитета изабран је 1992. године. Професор др Новак Милошевић обављао је многе командне и наставнич- ке дужности у Војсци Југославије. Велики део свог радног века провео је у ви- соким војним школама као предавач Методологије ратне вештине. Десетак година био је водитељ постдипломских студија у Центру високих војних шко- ла Војске Југославије. Професионалну службу професор др Новак Милошевић завршио је одласком у пензију 1996. године. За наставника на Полицијској академији у Београду изабран је 1998. године у звању редовног професора за наставне предмете Војно-полицијска тактика и Методологија истраживања безбедносних појава. Све време рада у високом школству бавио се научним радом, прво из обла- сти обуке и васпитања, а касније ратне вештине и методологије научног истра- живања. Аутор је око 50 научних радова, од којих се, као најзначајнији издваја- ју: Основи методологије ратне вештине, Метод и методологија ратне вешти- не, Пројектовање истраживања у ратној вештини, Организовање и реализова- ње истраживања у ратној вештини и други. Учесник је неколико симпозијума на којима је имао запажена излагања, сарадник четири института и наставник на постдипломским студијама више факултета. Био је ментор 35 магистраната и 10 доктораната. Током своје плодне каријере био је водитељ неколико научних истраживања по плановима Генералштаба и Центра високих војних школа Вој- ске Југославије, а резултат тога је неколико обимних и запажених студија. Ратни догађаји у Босни и Херцеговини привремено су одвојили професора Милошевића од наставе на факултету. Тако је од маја 1992. до октобра 1996. го дине био на ратишту у Херцеговини на дужности помоћника команданта Хер- цеговачког корпуса. За изузетно залагање у одбрани интереса српског народа у Херцеговини и Републици Српској, професор др Новак Милошевић произведен je 2000. године у чин генерал-мајора Војске Републике Српске. После краће и тешке болести преминуо је 17. марта 2000. године у Београду.